Изтаев — фамилия; имеет женскую форму Изтаева.
 Изтаев, Аскар (род. 10 марта 1930) — старший скотник совхоза «Волгоградский» Джетыгаринского района Кустанайской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Изтаев, Максат (род. 21 мая 1975) — казахстанский футболист и игрок в мини-футбол, полузащитник.